Фрэнк Карпентер (; 1902 — ) — американский палеонтолог, профессор, специалист по вымершим насекомым.

Биография 
Работал в Музее сравнительной зоологии () при Гарвардском университете (), где около 60 лет курировал отдел ископаемых насекомых. Автор фундаментального труда по ископаемым насекомым в серии . Признан одним из крупнейших и самых влиятельных палеоэнтомологов мира (Grimaldi and Engel, 2005 p. 143).

Труды 
 Carpenter, F. M., 1992. Superclass Hexapoda. Volume 3 of Part R, Arthropoda 4; Treatise on Invertebrate Paleontology, Boulder, Colorado, Geological Society of America.

Память 
Имя Фрэнка Карпентера увековечено в названиях новых для науки родов и видов насекомых, в том числе:
 Bittacus carpenteri Cheng, 1957
 †Carpenteriana tumida Yoshimoto, 1975
 †Fibla carpenteri Engel, 1995
 †Protrechina carpenteri Wilson, 1985
 Rhyacophila carpenteri Milne, 1936.

Примечания

Литература 
 Grimaldi, David and Engel, Michael S. Evolution of the Insects. 2005. Cambridge University Press (ISBN 0-521-82149-5)

Ссылки 
 The Permian Insect Fossils of Elmo, Kansas

Палеонтологи США
Биологи XX века
Энтомологи США
Музейные работники США